Timmy O' Tool es una banda argentina de rapcore formada en 1996. Está integrada por: Matías "Mono" Cugat en guitarra y voz, Ra "El Puky" Díaz en bajo y Andrés "Rana" Medina en batería.

Biografía 
Timmy O'Tool se formó en 1996 en Buenos Aires, con la idea de formar una banda que combinara elementos de diversos géneros como rap, funk, metal, rock y otros. En un principio la banda se llamaba Kyrie Eleison, luego cambió a Pink Funka para finalmente convertirse en Timmy O' Tool. En una entrevista dada a la revista Rolling Stone, Rana explicó el origen del nombre de la banda: se debe a un episodio de Los Simpson, titulado Radio Bart: 

A fines de 1997, grabaron un demo que se dedicaron a presentar en diversos escenarios de Capital Federal, llegando inclusive a tocar en el evento Buenos Aires No Duerme en 1998.
Ese mismo año participaron el tributo a Soda Stereo, titulado "Gracias totales", con una versión de la canción "No existes". En 1997 deja la banda Darío Rossi(Pipiloquillo) Guitarra y se suma Paco en reemplazo. 

Con el sello Dulce Limón Records grabaron en abril del 2000 su primer disco "No soy yo" en un estudio semiprofesional y con un ajustado presupuesto. Las canciones más memorables del disco fueron la versión de "Satisfaction" y el corte de difusión "Queriendo".

En octubre tocaron en el festival Rock al parque ante unas 70 mil personas y fueron elegidos como la banda revelación. Luego de este concierto Paco abandonó la banda.
Es convocado para su reemplazo, un amigo y músico de la escena local llamado Matias Cugat, quién inmediatamente se sumó al proyecto.
Después de esta importante presentación, se contactaron con ellos productores mexicanos (managers de La Castañeda y Maldita Vecindad) para armar una gira de 10 conciertos por ese país donde tocaron con bandas como El Tri y Resorte.

En el año 2002 TOT participa del tributo a Red Hot Chili Peppers.

Su segunda producción "Confusión Rock" fue editada en el año 2003 y distribuida en Argentina, España, México, Chile, EE. UU. y Japón. La recepción que tuvo el disco por parte de la prensa fue excelente, entre los medios que criticaron positivamente el disco podemos nombrar: Rolling Stone, FM Rock and pop, Diario La Nación y Página 12, entre otros. Para promocionar el disco se lanzaron dos videos que rotaron por los principales canales música, "Confusión Rock" y "Cuestionalo".

En la gira de presentación del disco que se realizó en Argentina y otros países, Larva abandona la banda. Timmy O' Tool decide no incorporar un cantante nuevo sino que "Mono" se haga cargo de la voz, con lo cual la banda se transforma en un trío.

Durante los años 2004 y 2005 TOT estuvo tocando por el interior de Argentina y visitó en dos oportunidades Chile con una buena aceptación del público. En el 2006 participaron del tributo en español a Rage Against the Machine grabado en EE. UU.

Con esta nueva formación y bajo la producción de Matías Cugat, Timmy O' Tool lanza su tercer disco en el 2007, llamado “Sigo acá de pie”. Este nuevo álbum muestra una notable evolución en el sonido de la banda, dando más lugar a la melodía en las canciones pero sin dejar de lado la potencia que los caracteriza.
La producción cuenta con 16 canciones entre las que podemos nombrar "Poder volar", "Eso no es lo que ves" y un potente cover en español de "Zombie" de The Cranberries. Contó con las participaciones de músicos como Marcelo Corvalán (Carajo), Flavio Cianciarulo (ex Los Fabulosos Cadillacs) y Tavo ( Resorte).

En octubre de 2011 se integra el chileno Ra "El Puky" Díaz como el nuevo bajista de la banda, con quien realizan giras por México y Estados Unidos.

Integrantes 
Matías "Mono" Cugat: guitarra y voz 
Ra "El Puky" Díaz: bajo y voz 
Andrés "Rana" Medina: batería

Ex Integrantes 
Dario Rossi "Pipiloquillo": Guitarra
Paco: guitarra
Andrés "Larva" Bonavera: voz 
Gastón "Taz" Fosati: bajo y voz

Discografía

Sencillos 
Queriendo (2001)
Simple virtual (2007)

Álbumes 
No soy yo (2000) • Dulce Limón Records
Confusion Rock (2003) • Ranaviajera Records
Sigo acá de pie (2007) • Tommy Gun / Universal Music

Participaciones 
"Gracias totales" tributo a Soda Stereo con el tema "No existes"
"Ajiputaparió" tributo a Red Hot Chili Peppers con el tema "Around the world" 
"Tributo en español a Rage Against The Machine"

Referencias 

Grupos de heavy metal de Argentina
Grupos de nu metal de Argentina
Grupos de rapcore